Кръстоносци може да се отнася за:

 Кръстоносци, участниците в кръстоносните походи през средновековието;
 Кръстоносци, роман на Хенрик Сенкевич;
 Кръстоносци, филм по романа на Хенрик Сенкевич;